Alduí (rei longobard), rei longobard del segle VI 
 Alduí I d'Angulema (?-916) fou comte d'Angulema des de 886 
 Alduí II d'Angulema (?-1032), comte d'Angulema de la casa Tallaferro